Ольпе́нь () — деревня в Столинском районе Брестской области Белоруссии. Входит в состав Велемичского сельсовета. Расположена в 3 км от Давид-Городка, в 40 км от Столина, в 285 км от Бреста, в 38 км от железнодорожной станции Горынь. Население — 400 человек (2019).

История 
Впервые упоминается в 1479 году.

После Второго раздела Речи Посполитой 1793 года в составе Хорской волости Мозырского уезда Минской губернии Российской империи во владении Наркуских.

В 1888 году построена деревянная Успенская церковь.

С 1921 по 1939 годы в составе Хорской гмины Лунинецкого повята Полесского воеводства Польши.

С 1939 года в составе Велемичского сельсовета Давид-Городокского района Пинской области БССР. С 8 января 1954 года в Брестской области.

C июля 1941 года по июль 1944 года была оккупирована немецко-фашистскими войсками. В деревне действовали партизаны отряда «Советская Беларусь». В 1969 году в составе колхоза «За Родину».

Население 
Население деревни на 2019 год составляло 400 человек.

Инфраструктура 
Работают магазин, почта, ФАП (фельдшерско-акушерский пункт), учреждение образования «Ольпенская базовая школа». В Доме культуры действует краеведческий музей, открытый в честь творчества Дунина-Марцинкевича, который написал «Пинскую шляхту» под впечатлением окрестностей деревни.

Достопримечательности 
 Успенская церковь (1888)

Примечания

Литература 
 

Населённые пункты Столинского района